Нахир Бесара (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Хаммарбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Ассириски» из своего родного города. В команде прошёл путь от детского до основного состава. Дебютировав за него в Суперэттане в 2008 году, стал самым молодым игроком клуба из когда-либо выходивших на поле в официальных матчах. В январе 2013 года перешёл в «Хаммарбю», заключив с командой трёхлетнее соглашение. 7 апреля провёл первую игру за клуб против «Юнгшиле» в первом туре Суперэттана. По итогам сезона 2014 года вместе с клубом вышел в Алльсвенскан, заняв первую строчку в турнирной таблице.

15 июля 2015 года перебрался в Турцию, подписав контракт на три года с местным «Гёзтепе», выступающим в Первой лиге. Спустя сезон вернулся на родину, присоединившись к «Эребру». 14 августа 2016 года дебютировал за клуб в чемпионате Швеции в гостевом поединке с «Хеккеном», появившись на поле в середине второго тайма.

В январе 2019 года перешёл в саудовскую «Аль-Фейху». Через полгода перебрался на Кипр, подписав контракт с «Пафосом». В июне 2020 года вернулся в «Эребру», подписав контракт до конца года. В январе 2021 года присоединился к эмиратской «Хатте», но спустя полгода в третий раз вернулся в «Эребру».

В феврале 2022 года подписал двухлетний контракт с «Хаммарбю». Весной вместе с командой дошёл до финала кубка Швеции. В решающем матче против «Мальмё» основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. В серии послематчевых пенальти Бесара в своей попытке промахнулся, что в итоге привело к поражению.

Достижения 
Хаммарбю:
 Победитель Суперэттана: 2014
 Финалист Кубка Швеции: 2021/2022

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Хаммарбю»

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Ассириска Фёренинген»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Гёзтепе»
Игроки ФК «Эребру»
Игроки ФК «Аль-Фейха»
Игроки ФК «Пафос»
Игроки ФК «Хатта»